Planalto (ou platô) — classificação dada a uma forma de relevo constituída por uma superfície elevada, com cume mais ou menos nivelado, geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas
Dana Plato — uma atriz dos Estados Unidos que atuou na série americana Diff'rent Strokes
5451 Plato — um asteroide
Plato (escala)

Localidades
Plato (Magdalena) — município da Colômbia
Plato (Minnesota) — cidade dos Estados Unidos

Ver também
Platão ("Plato" em inglês)

Desambiguações de topônimos